Kirrhaken bezeichnet geographische Objekte in Polen:
 Kirrhaken, der deutsche Name von Przyłap (Gdańsk), Wohnplatz und ehemalige Insel in Danzig in der Woiwodschaft Pommern
 Kirrhaken, der deutsche Name von Przyłap (Sztutowo), Wohnplatz der Gmina Sztutowo im Powiat Nowodworski der Woiwodschaft Pommern